Belmonte kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 São José do Belmonte (ort), Pernambuco, 
 Belmonte, Bahia, 
 Belmonte kommun, Bahia, 
 Belmonte kommun, Santa Catarina,

Italien 

 Belmonte Calabro, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Belmonte, Fossano, ort, Fossano, Piemonte, Provincia di Cuneo,

Portugal 

 Belmonte kommun, Portugal, 
 Belmonte (freguesia),

Spanien 

 Belmonte kommun, Spanien, 
 Belmonte, Kastilien-La Mancha, Cuenca, 
 Belmonte, Asturien, 

Robotskapade Brasilienförgreningar